Tito Sextio Magio Laterano puede referirse a las siguientes personas de la Antigua Roma:

 Tito Sextio Magio Laterano (cónsul 94).— Cónsul en el año 94.
 Tito Sextio Magio Laterano (cónsul 197).— Cónsul en el año 197.